Coligações militares
Liga Santa (1511) — entre o papa Júlio II, o rei de Espanha Fernando II de Aragão, a República de Veneza e o rei Henrique VIII de Inglaterra contra Luís XII de França
Guerra da Liga de Cognac (1526) — a Liga de Cognac, também chamada Liga Clementina, foi criada pelo papa Clemente VII contra Carlos V de Habsburgo 
Liga Santa (1571) — também chamada Liga Santa do Mediterrâneo; criada pelo papa Pio V e chefiada pela Espanha contra o Império Otomano na Batalha de Lepanto em 1571
Liga católica (1576–1595) — interveniente nas guerras religiosas na França
Liga Santa (1684) — interveniente na guerra austro-turca dos séculos XVII e XVIII para impedir a invasão dos Balcãs pelo Império Otomano

Desambiguações de história